Die Thailand Premier League 2007 ist die höchste Spielklasse des Jahres 2007 im thailändischen Fußball. Sie bestand aus 16 Mannschaften. Bestehend aus den zwölf Mannschaften der Saison 2006, und den zwei besten Mannschaften der Thailand Division 1 League, plus zwei Vereinen aus der Thailand Provincial League.

Normalerweise sollte der Anstoß samstags um 16:00 Uhr erfolgen. Dennoch wurde manchmal um 17:00 Uhr oder 18:00 Uhr gespielt, manchmal auch an Wochentagen. Die Saison wurde für drei Monate unterbrochen wegen der Fußball-Asienmeisterschaften, welche vom 7. Juli bis 29. Juli 2007 in Thailand stattfanden. Ebenso wegen der Universiade welche vom 8. August bis 18. August in Bangkok stattfand.

Vereine der Saison 2007

Abschlusstabelle 
Stand: Saisonende 2007

!!Bemerkungen

||rowspan=2| Direkter Vergleich: Bangkok Univ win 2:1

||rowspan=2| Direkter Vergleich: FC Tobacco win 3:1

||rowspan=2| Direkter Vergleich: FC TOT win 2:1

Die folgenden Vereine steigen von der Thailand Division 1 League auf und spielen 2008 in der Thailand Premier League 2008:
 FC Chula-Sinthana
 FC Coke-Bangpra
 FC Customs Department
 FC Samut Songkhram

Ergebnisse

Auszeichnungen

Erläuterungen / Einzelnachweise 

Alle Quellen wurden am 24. April 2008 eingesehen.

Siehe auch 
 Thailand Premier League
 Thailand Division 1 League
 Fußball in Thailand

Weblinks 
 Thailand Premier League – Offizielle Webseite (in Thai)
 Saison 2007 bei rsssf.com

2007
Fußballsaison 2007